Джейкобабад:

 Джейкобабад — город на северо-западе провинции Синд, Пакистан.
 Джейкобабад — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.